Donville peut désigner :
 Donville, ancienne commune du Calvados ;
 Donville-les-Bains, commune française du département de la Manche.

Voir aussi
 Manoir de Donville dans le département de la Manche.